Класирането по медали от Зимните олимпийски игри 1956 в Кортина д'Ампецо показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 24 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 821 спортисти (от които 134 жени) от 32 страни в периода от 26 януари до 5 февруари 1956 г. в общо 4 спорта.

Атлети от общо 13 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 19 без отличие. Дебютантите на тези игри от СССР успяват да впечатлят не само с представянето си, но и с най-големия брой спечелени медали (16), спечелвайки също така и най-много златни (7) и бронзови (6) отличия. Шведският олимпийски отбор печели най-много сребърни (4) медали. Боливия, Иран и СССР правят дебют на тази Олимпиада. Япония печели първото си олимпийско отличие, а разделена Германия участва като Сборен олимпийски отбор на Германия. България участва на Игрите в Кортина д'Ампецо, но не печели никакво отличие.

Класиране

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК

Зимни олимпийски игри 1956